Il singolare maschile del torneo di tennis South African Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Arthur Ashe 7-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Ken Rosewall (quarti di finale)
 Arthur Ashe (finale)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Marty Riessen (quarti di finale)
 Harold Solomon (semifinali)
 Raúl Ramírez (semifinali)
 Brian Gottfried (secondo turno)

 François Jauffret (primo turno)
 Onny Parun (secondo turno)
 Ross Case (secondo turno)
 Mark Cox (secondo turno)
 Ray Moore (secondo turno)
 Frew McMillan (secondo turno)
 Andrew Pattison (quarti di finale)
 Juan Gisbert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1974